Хе́нкель фон До́ннерсмарк () — немецкая фамилия. Хенкель фон Доннерсмарк, Вильгельм Людвиг Виктор (1775—1849) — прусский военный деятель, генерал-лейтенант.
 Хенкель фон Доннерсмарк, Флориан (род. 1973) — немецкий кинорежиссёр, продюсер, сценарист.